Porte de la Villette – porta di accesso al boulevard périphérique di Parigi nel XIX arrondissement
 Porte de la Villette – stazione della metropolitana di Parigi